Un document este o reprezentare a gândirii, în formă scrisă, desenată, prezentată sau fixată pe un suport de memorie. Cuvântul provine de la cele latinești documentum:- act, act oficial și docere:- a învăța, preda. În trecut, termenul era folosit, în mod obișnuit, pentru a desemna o însemnare scrisă utilizabilă pentru a proba un adevăr sau un fapt. În era calculatoarelor, „document” înseamnă, de obicei, un fișier digital care conține în majoritate text, inclusiv structura și formatul său, cum ar fi fonturile, culorile și imaginile incluse. În zilele noastre, un „document” nu este definit prin mediul său de transmitere - de exemplu, hârtia - datorită existenței documentelor electronice. Cuvântul documentație este diferit, fiindcă are mai multe sensuri decât „document”. Documentele se deosebesc de „realia” - obiecte tridimensionale care ar satisface, altfel, definiția „documentului”, fiindcă ele fixează sau reprezintă gândirea; „documente” sunt considerate, în principal, reprezentările bidimensionale.

Termenul „document ” se poate referi la:

Document de identitate
Document electronic, Elektronische Datenverarbeitung în informaticăDocument istoric''

Legături externe

Vezi și 
 Act (dezambiguizare)
 Arhivistică
 Documentaristică
 Manuscris

Documente